Ishihara kan som auktorsförkortning betyda:

 Hajime Ishihara
 Makoto Ishihara

Robotskapade auktorsförkortningar